Jurášek může být:

domácká podoba křestního jména Juraj (Jiří)
Jurášek (film), český film z roku 1956, režie Miroslav Cikán

příjmení osob
Jaroslav Jurášek, český hudebník
Adolf Jurášek, slovenský chemik

jiný význam
jméno Popelčina koně ve filmu Tři oříšky pro Popelku

Související články 
Juráček